Гуличи — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Гуличи — деревня в Ляховичском районе Брестской области.

Россия 
 Гуличи — деревня в Куйбышевском районе Калужской области.